Écart (französisch sprich „ekahr“, Seitensprung) bezeichnet:

 in der Statistik einen Begriff für die Abweichungen von der Normalzahl (Durchschnittswert). Die Größe der Abweichungen wird ausgedrückt durch die Schwankungszahl, d. h. das Verhältnis der Summe der positiven und negativen Abweichungen zur Durchschnittszahl.
 in der französischen Börsensprache den beim Termingeschäft (marché à terme) sich ergebenden Unterschied zwischen dem festen Kaufpreis (marché ferme) und dem Kaufpreis unter Vorbehalt des Rücktritts gegen Bezahlung einer Prämie (marché à prime) – siehe Ekart.
 ein von Andrée Putman 1978 gegründetes Designbüro für Inneneinrichtungen, Ladengestaltungen und Möbel.

Siehe auch:
 Écarté
 Ekart (Begriffsklärung)